Вильягарсия () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вильягарсия-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильягарсия-де-ла-Торре — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.